Ellina est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Ellina Akimova, musicienne française
 (née en 1992), athlète estonienne en lancer du marteau
, mathématicienne russe
 (née en 1982), sprinter céiste kazakhe 
Ellina Zvereva (née en 1960), athlète biélorusse en lancer du disque

Voir aussi
Tio Ellinas (né en 1992), pilote automobile chypriote

Homonymie de prénom